Das Damendoppel der French Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Billie Jean King und Betty Stöve. Das Finale bestritten Margaret Court und Virginia Wade gegen Françoise Dürr und Betty Stöve, das Court und Wade in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1973